Primo de Rivera může označovat:
 Miguel Primo de Rivera (1870–1930), španělský generál a premiér
 José Antonio Primo de Rivera (1903–1936), španělský politik a zakladatel Falangy, syn Miguela Primo de Rivery